Eligiuskirche werden folgende Kirchen oder Kapellen genannt, die dem heiligen Eligius gewidmet sind. Bekannte Eligiuskirchen sind:

Belgien 
 Sankt Eligius (Büllingen)
 Eligius-Kulturkapelle (Krewinkel)
 Sankt-Eligius-Kirche, Kortrijk

Deutschland

Baden-Württemberg 

 St.-Eligius-Kapelle (Schmitten), Amtzell
 St. Eligius (Aftholderberg), Herdwangen-Schönach
 Eulogius-Kapelle, Wallfahrts- und Friedhofkapelle in Lenzkirch im Schwarzwald
 St. Eligius (Oberglashütte), Oberglashütte, Gemeinde Stetten am kalten Markt

Bayern  
 Kapelle St. Eligius, Burggen
 Kapelle St. Eligius (Großostheim)

Niedersachsen 
 evangelische Pfarrkirche St. Eligius (Hattendorf), Auetal-Hattendorf

Nordrhein-Westfalen 
 St. Eligius (Essen) (niedergelegt am 25. März 2009)

Rheinland-Pfalz 
 Pfarrkirche St. Eligius (Badem), Badem
 Pfarrkirche St. Eligius (Herforst)
 St. Eligius (Basberg) in Jünkerath
 Filialkirche St. Eligius, Longen
 Eligiuskapelle, Neuerburg
 Filialkirche St. Eligius, Schlausenbach, Gemeinde Auw bei Prüm

Saarland  
 St. Eligius (Völklingen)
 St. Eligius (Saarbrücken-Burbach)

Frankreich 
 St-Éloi de Bordeaux, Bordeaux
 St-Éloi (Dünkirchen), Dunkerque
 St-Éloi de Guiscriff, Guiscriff
 St-Éloi d'Hazebrouck, Hazebrouck (département du Nord, région Nord-Pas-de-Calais)
 St-Éloi de Paris, Paris (12. Arrondissement)
 St-Éloi (Île de la Cité), Paris (1858 abgerissen)
 St-Éloi de Rouen, Rouen

Italien 
 Sant’Eligio de’ Ferrai, Rom
 Sant’Eligio degli Orefici, Rom

Luxemburg 
 St.-Eligius-Kapelle (Düdelingen)
 St.-Eligius-Kapelle, Erpeldingen (Wiltz)

Niederlande 
 Sint Eligiuskerk (Oudelande)

Österreich 
 Eligiuskapelle (Rieden), Bregenz, Vorarlberg
 Eligiuskapelle (Götzis), auch Loy-Kapelle, Götzis, Vorarlberg

Schweiz 
 St. Eligius (Honau)
 Eligiuskapelle (Meienberg)

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)